En génétique humaine, l’haplogroupe M (M4) est un haplogroupe du chromosome Y typique de la Mélanésie.

Notes et références 

Haplogroupe humain
Chromosome Y humain
Article court dans une nomenclature